Каштан Сегю () — дерево или кустарник, вид рода  семейства .

В культуре с 1853 года.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает восточные и центральные районы Китая.

Произрастает в горах на высоте 1000—1600 м.

Стоек в отношении патогенных грибов , поражающих .

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 10 м или высокий кустарник, с коротко опушёнными побегами.

Листья продолговато-эллиптические, продолговато-обратнояйцевидные, до ланцетно-продолговатых, со слабо сердцевидным или широко-клиновидным основанием, длиной 6—16 см, с 12—16 парами боковых жилок, снизу голые или опушённые только по жилкам.

Плюска диаметром 3—4 см, с тонкими длинными почти голыми иглами. Плоды в числе трёх, реже пяти, мелкие, 1—1,5 см в поперечнике, тёмно-коричневые, у вершины шелковистые с носиком средней длины.

Таксономия 
Вид Каштан Сегю входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Буковые
Флора Восточной Азии
Плодовые деревья
Декоративные деревья
Орехоплодные растения
Таксоны растений, названные в честь людей